White Rabbit se poate referi la:
 White Rabbit, cântec al formației Jefferson Airplane
 White Rabbit, episod din serialul Lost